

Grčka mitologija 

 Elektra (Atrida), Agamemnonova kći
 Elektra (Teba), Kadmejeva sestra
 Elektra (kći Tetide), kći Titana Okeana i njegove žene Tetide. Udala se za boga prirodnih pojava na moru Taumanta. S njim je imala 4 kćeri: tri Harpije i Iridu.
 Elektra (kći Pleone), kći Titana Atlanta i Okeanide Pleone. Sa Zeusom je imala sina Dardana i Jasiona te kći Harmoniju. Zeus ju je zajedno sa 6 sestara prenio na nebo i pretvorio je u Vlašiće (Plejade). Nakon pada Troje raspustila je kosu te luta nebom kao zvijezda repatica.
 Elektra (kći Latina), Italova supruga
 Elektra (kći Danajeva), jedna od Danaida

Umjetnost 

 Elektra (Sofoklo), Sofoklova drama
 Elektra (Euripid), Euripidova drama
 Elektra (Strauss), Straussova opera
 Elektra (Hofmannsthal), Hofmannsthalova drama
 Elektra (Theodorakis), Theodorakisova opera
 Elektra (2005), film s Jennifer Garner
 Elektra Records, diskografska kuća

